Гурино́вич () — белорусская фамилия (в некоторых источниках указывается как еврейская).

Известные носители:
 Гуринович, Адам (1869—1894) — белорусский поэт, фольклорист, революционер.
 Гуринович, Александр Владимирович (род. 1985) — белорусский футболист и тренер.
 Гуринович, Анатолий Емельянович (1924—1999) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол (1968).
 Гуринович, Георгий Павлович (1933—1994) — советский и белорусский физик.
 Гуринович, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский и белорусский футболист, тренер.

См. также 
 Гуриновка

Примечания